Landkreis Güstrow ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten in Mecklenburg-Vorpommern:

 Landkreis Güstrow (1933–1952)
 Kreis Güstrow (1952–1994), ab 1990 Landkreis Güstrow genannt
 Landkreis Güstrow (1994–2011)